Bennert ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Bennert (1890–1960), deutscher Schauspieler
 Julius Eduard Bennert (1856–1929), deutscher Kaufmann, Schriftsteller, Musikhistoriker und Numismatiker
 Karl Bennert (1815–1894), deutsch-schweizerischer Porträt-, Historien- und Landschaftsmaler
 Thoralf Bennert (* 1965), deutscher Fußballspieler

Bennert ist der Name folgender Orte:

 Bennert (Leichlingen), ein Stadtteil von Leichlingen (Rheinland)